Brecht, német családnév
 Bertolt Brecht (1898–1956), német drámaíró, költő, rendező
Földrajzi helyek
 Brecht város Belgiumban, Antwerpen tartományban
 Brecht település Németországban, Rajna-Pfalz tartományban